Аксёново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Старосельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Старосельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 32 км, до центра муниципального образования Стризнево — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Лифино, Харитоново, Яскино, Пахталово.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Деревня находится на возвышенности , рядом протекает река Тошня.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района